Miejscowości w USA:
 Remsen – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Remsen – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Remsen – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
Gminy w USA:
 Remsen (ang. Remsen Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Remsen (ang. Remsen Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida